Сен-Мер-де-Лапло́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Лапло. Округ коммуны — Тюль.

Код INSEE коммуны — 19225.

Коммуна расположена приблизительно в 400 км к югу от Парижа, в 95 км юго-восточнее Лиможа, в 25 км к востоку от Тюля.

История 
Во время Великой французской революции название коммуны было изменено на Жимель-Дордонь ().

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 128 человек.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 54 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 40 были экономически активными, 14 — неактивными (показатель активности — 74,1 %, в 1999 году было 58,0 %). Из 40 активных работали 36 человек (22 мужчины и 14 женщин), безработных было 4 (1 мужчина и 3 женщины). Среди 14 неактивных 2 человека были учениками или студентами, 7 — пенсионерами, 5 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез